Улица Кра́сных Партиза́н — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Красных Партизан — улица в Архангельске.
 Улица Красных Партизан — улица в Брянске.
 Улица Красных Партизан — улица в Геленджике.
 Улица Красных Партизан — улица в Екатеринбурге.
 Улица Красных Партизан — улица в Краснодаре.
 Улица Красных Партизан — улица в Минусинске.
 Улица Красных Партизан — улица в Можайске.
 Краснопартизанская улица — улица в Нальчике.
 Улица Красных Партизан — улица в Нижнем Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Красных Партизан — улица в историческом районе Сергиево (Володарский).
 Улица Красных Партизан — улица в историческом районе Лахта.
 Улица Красных Партизан — улица в Колпине.
 Улица Красных Партизан — улица в Сыктывкаре.

См. также 
 Партизанская улица
 Улица Сибирских Партизан